Линдејл има више значења:
 Линдејл (Џорџија)
 Линдејл (Тексас)